La Supercoupe d'Allemagne 1994 () est la huitième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  au Stade olympique de Munich devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Werder Brême aux dépens du club local, le Bayern Munich.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 1994 sur www.footballdatabase.eu

1994
Compétition de football à Munich
Face-à-face du Werder Brême
Face-à-face du Bayern Munich
Football en 1994
Sport en Allemagne en 1994
Sport en août 1994